Тивадар Санто, Теодор Санто (, ; 3 июня 1877, Вена — 7 января 1934, Будапешт) — венгерский пианист и композитор. Дядя дирижёра Ласло Халаса.

Биография 
Происходил из еврейской семьи Шмулевичей. С 1893 г. учился в Будапештской музыкальной академии у Кальмана Чована и Ганса фон Кёсслера, затем в Берлине у Ферруччо Бузони (1898—1901). Концертировал в Берлине, исполняя сонаты Бетховена, Листа и собственные сочинения. С 1905 г. жил в Париже, с 1914 г. — в Швейцарии, в 1922 г. вернулся в Венгрию. Широко концертировал, давая сольные концерты и исполняя камерную музыку; считался одним из значимых пианистов своего времени. Был особенно известен как исполнитель французской (Равель, Дебюсси) и венгерской (Барток, Кодаи) музыки.

Среди его учеников — Луи Аско (), .

Творчество 
Автор ряда фортепианных транскрипций органных и хоровых сочинений Иоганна Себастьяна Баха, фортепианной сюиты в пяти частях, переложенной из балета Стравинского «Петрушка».

В 1906 г. по просьбе автора переписал фортепианную партию концерта Фредерика Делиуса, придав ей большую эффектность и виртуозность. Концерт в этой, одобренной автором редакции, Т.Санто исполнил впервые в 1907 г. и затем также в 1912, 1913 и 1921 гг. Наряду с этим Концерт Ф.Делиуса продолжает исполняться и в оригинальной версии 1904 года.

Интересовался музыкой Японии, и по крайней мере в трёх его сочинениях (опера, оркестровая и фортепианная сюиты) заметно японское влияние. Некоторые из «японских» сочинений Т.Санто записаны в 1999 г. в исполнении .

Избранные произведения 
оперы
 Тайфун (поставлена в 1924 г. в Мангейме)
 Самум (1933)
для фортепиано
 Восточные этюды, op.1
 Драматическая элегия, op.3
 Контрасты (сюита, 1912)
транскрипции
 И. С. Бах. Фантазия и фуга для органа (BWV 542)
 И. С. Бах. Органное вступление к хоралу
 И. Стравинский. Петрушка

Награды 
 орден Почётного легиона (1931)

Примечания

Литература 
 
 
 Revers P. Realismus und Exotik: Theodor Szantos «Taifun» und Eugen d’Alberts «Mister Wu» // Revers P. Das Fremde und das Vertraute: Studien zur musiktheoretischen und musikdramatischen Ostasienrezeption. — Stuttgart: Franz Steiner, 1997. — S. 155—187.

Ссылки 
 
 

Академические музыканты Венгрии
Выпускники Музыкальной академии Ференца Листа
Оперные композиторы